Glencoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Glencoe Township (Butler County, Kansas)
 Glencoe Township (Trego County, Kansas)
 Glencoe Township (Minnesota)
 Glencoe Township (Oklahoma)